La Confederación Brasileña de Cinofilia (CBKC) es una confederación cinófila con sede en Río de Janeiro, y que exhibe estándares, emite registros, coordina la exhibición y premiación de perros de pura raza en Brasil. La institución está afiliada a la FCI, siendo la autoridad representativa de este organismo en Brasil.

Actuación 

El CBKC fue creado como sucesor de los acuerdos del ex Brasil Kennel Clube y hoy reúne federaciones estatales y Kennel Clubs, que corresponden a unas noventa asociaciones con sede en las capitales y varios municipios de Brasil. 

La confederación promueve eventos como espectáculos de conformación para perros de raza pura, pruebas de trabajo para perros entrenados, agility, etc. que representa la confederación (FCI), pedigríes rojos para razas puras aún no reconocidas por la FCI, y emisión de la llamada Pureza Racial Certificado (CPR), antiguo Registro Inicial (RI), que es un documento de registro (color café) otorgado a perros sin pedigrí que, mediante la evaluación visual de tres jueces, son aprobados en los casos en que la morfología es mínimamente de acuerdo con lo descrito en el estándar oficial de la raza de que se trate. El CBKC ya no es reconocido oficialmente por el Gobierno Federal para realizar el registro genealógico de perros desde el 20 de abril de 2010, con la publicación de la Ordenanza 306 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento.

Grupo 11 
La confederación tiene una particularidad: a pesar de ser el representante de la FCI en Brasil, y esto solo divide las razas reconocidas en solo 10 grupos, el CBKC innovó al crear un grupo completamente separado: "Grupo 11 - Razas no reconocidas por la FCI", que incluye algunas razas en el país que no han sido ampliamente reconocidas por otras organizaciones, y también razas extranjeras que son reconocidas por organizaciones que no forman parte del sistema de la FCI. Para las razas de este grupo, el CBKC emite el pedigrí en rojo.

Vea también 

 Pedigrí
 Federación Cinológica Internacional
 Cinología
 American Kennel Club